Ной Флейсс (; род. 16 апреля 1984, Уайт-Плейнс, Нью-Йорк, США) — американский актёр и продюсер.

Карьера 
Флейсс в 1993 году дебютировал на экране в роли маленького беглеца по имени Сэм в фильме «Джош и Сэм». В 1999 году актёр сыграл вместе с Вэлом Килмером в картине «Король Джо». Одной из его самых известных работ стала роль в фильме «Кирпич» (2005), в котором актёр сыграл вместе с Джозефом Гордоном-Левиттом.

В 2012 году снялся в фильме ужасов «Мёртвые души». В 2015 году вышла игра Until Dawn, в которой Флейсс принял участие в качестве актёра озвучивания и «подарил» своё лицо и голос персонажу Кристоферу Хартли. В 2016 году был в качестве продюсера для короткометражки «Экстази». В 2018 году вышел триллер «Пациент 001» с его участием.

Личная жизнь 
С апреля 2018 года женат на Джессике Стернс.

Фильмография

Ссылки